Grimmett peut faire référence à : 
 Clarrie Grimmett (1891-1980), joueur de cricket néo-zélandais.
 Geoffrey Grimmett (né en 1950), mathématicien anglais.
 (27410) Grimmett, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Steve Grimmett's Grim Reaper, groupe de heavy metal britannique.

Voir aussi 
 Mark Grimmette (né en 1971), lugeur américain.